Pavo kan syfta på:
 Pavo (fåglar) – ett släkte fålar
 Pavo – en stjärnbild, se Påfågeln
 DJ Pavo (1971), en nederländsk DJ och musikproducent

Geografi

USA 

 Pavo, Georgia, ort, Georgia, Brooks County, 

Robotskapade USAförgreningar